

Patronymes 
Nevzorov (masculin ; ) ou Nevzorova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alexandre Nevzorov (1958-), journaliste et présentateur de télévision russe
 Boris Nevzorov (1950-2022), acteur russe et soviétique de théâtre et de cinéma
 Vladimir Nevzorov (1952-), judoka soviétique

Patronyme russe